Alain Blanchet peut désigner :
 Alain Blanchet (1958-), joueur de hockey sur glace français ;
 Alain Blanchet (1947-), professeur des universités en psychologie français.